Браун, Томас (1402—1460) — английский рыцарь, казнённый во время Войн Алой и Белй розы.
 Браун, Томас (, 1605—1682) — английский медик, писатель-эрудит.
 Браун, Томас (, 1778—1820) — шотландский философ, автор монографии «Химия — в центре наук».
 Браун, Томас (1885—1950) — американский военнослужащий, олимпийский чемпион.
 Браун, Томас Гор (, 1807—1887) — британский военный и политический деятель, 4-й губернатор Новой Зеландии, 2-й губернатор Тасмании.
 Браун, Томас Джозеф (, 1796—1880) — английский епископ.
 Браун, Томас Эллстон (, 1836—1918) — американский театральный критик, историк и агент.